Joaquin del Olmo (Tampico, 20 de abril de 1969) é um ex-futebolista profissional mexicano, meia. Disputou a Copa do Mundo de 1994.

Títulos

Jogador 
 Pumas 
  Campeonato Mexicano: 2004 (Apertura e Clausura)

Treinador 
 Tijuana
  Liga de Ascenso: 2010 (Apertura), 2011 (Promoção)

Ligações externas 
 

Futebolistas do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Tampico
Treinadores de futebol do México
Futebolistas do Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Futebolistas do Club Necaxa
Futebolistas do Puebla Fútbol Club
Futebolistas do Jaguares de Chiapas Fútbol Club
Futebolistas do Pumas UNAM
Treinadores do Tigres UANL
Treinadores do Pumas UNAM
Treinadores do Club Tijuana
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol